Die Abkürzung LMK steht für

 die Landeszentrale für Medien und Kommunikation mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein
 die amplitudenmodulierten Frequenzbereiche Langwelle, Mittelwelle und Kurzwelle
 die SMS-Abkürzung Let Me Know
 die Sammlung kommentierter Entscheidungen des Bundesgerichtshofes Lindenmaier-Möhring
 das Firmenmonogramm von Ludwig Moser Karlsbad

LMK